Cette page contient les pages d'homonymie de DPS et dps.

DPS est un sigle qui peut signifier :
 droit préférentiel de souscription, un terme de droit des affaires en cas d'augmentation de capital d'une entreprise ;
 Département protection sécurité, le service d'ordre du Front national ;
 détenu particulièrement signalé, une expression employée par l'administration pénitentiaire française ;
 défense des points sensibles, voir Feu de forêt ;
  (en français, dégâts par seconde), une expression employée dans le domaine des MMORPG ;
 Dispositif prévisionnel de secours, un terme utilisé par les associations agréées pour les missions de sécurité civile pour désigner un poste de secours en France.
 Détachement de premiers secours au sein des services de défense d'incendie et de secours en Suisse.

en anglais :
 Deere Power Systems, une marque de moteurs de tracteur John Deere lorsque vendus à d'autres constructeurs ;
 Distributed Processor System, les deux mainframes DPS 7 et DPS 8 (avec deux systèmes d'exploitation totalement différents) et le mini DPS-6 (ex-Mini 6) de BULL ;
 Drive Protection System, de Hewlett-Packard ;
 Division for Planetary Sciences de l'American Astronomical Society, un colloque américain de planétologie dont les éditions 2011 et 2016 étaient organisées conjointement avec l'European Planetary Science Congress.

en bulgare
  (« Dvizhenie za prava i svobodi, Dps », en français : Mouvement des droits et des libertés), un parti bulgare représentant la communauté bulgare d'origine turque.

dps est un sigle qui peut signifier :
 dps, un groupe de Jpop, anciennement nommé deeps.

DPS est un code qui peut signifier :
 L'aéroport international Ngurah-Rai, l'aéroport de Denpasar, à Bali, selon le code IATA.